Attentat d'Aden peut désigner :
 les attentats du 6 octobre 2015 à Aden ;
 les attentats de décembre 2015 à Aden ;
 l'attentat du 29 août 2016 à Aden.